Die Fotbollsallsvenskan 1953/54 war die 30. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1953 und endete am 30. Mai 1954. 

GAIS holte sich 23 Jahre nach dem letztmaligen Gewinn der schwedischen Meisterschaft zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Nachdem erstmals die letzten drei Vereine der Liga in die zweite Liga absteigen mussten, verpassten Aufsteiger Sandvikens IF, Jönköpings Södra IF und IF Elfsborg den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Karl-Alfred Jacobsson von GAIS schaffte als erster Spieler in der Geschichte der Liga, dreimal hintereinander Torschützenkönig zu werden. Der Stürmer benötigte 21 Saisontore zur Titelverteidigung.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953/54